de Heilig-Hartkerk of Paterskerk (Eindhoven) aan de Tramstraat te Eindhoven.
de Heilig-Hartkerk (Sint-Niklaas) of Paterskerk in Sint-Niklaas.
Paterskerk (Groningen);
Paterskerk (Kampen);
Paterskerk (Rekem);
Paterskerk (Tienen).